Га́личский райо́н () — упразднённая административная единица на севере Ивано-Франковской области Украины. Административный центр — город Галич.

География 

Район расположен на границе двух физико-географических регионов: Украинских Карпат и юго-западной части Восточноевропейской равнины. Около 8 % территории района занимают реки (среди них одна из крупнейших в Европе — Днестр) и озера.

Районный центр Галич расположен среди промышленных центров Ивано-Франковска, Львова, Тернополя, Стрыя и Калуша, с которыми соединен густой сеткой дорог.

Район богат на природные ископаемые: марганцевую руду, известняки, мергели, суглинки, глину, песок, гравий, торф. Благодаря этому развита местная промышленность, особенно — пищевая.

Административно-территориальное деление 

Район подразделяется на 1 городской совет (Галич), 1 селищный совет (Большовцы) и 38 сельских советов, которые объединяют 71 населенный пункт и подчинены Галицкой районной раде. Административный центр — город Галич.

Население 

Население района сконцентрировано в городе Галич, одном поселке городского типа Большовцы и 68-ми селах, объединенных в 38 сельских советов.

Крупнейшие города:

 город Галич — 6,4 тыс. человек
 поселок городского типа Большовцы — 2,3 тыс. человек

Культура 

В национальном заповеднике «Древний Галич» находится ряд памятников общегосударственного и мирового значения, среди которых фундаменты 14 летописных церквей XII—XIII вв., более 200 памятников археологии, 18 природоохранных объектов.

В составе национального заповедника «Древний Галич»:
 Музей народной архитектуры и быта Прикарпатья, с. Крылос (Музей под открытым небом).
 Музей караимской истории Прикарпатья, г. Галич.
 Музей истории древнего Галича, с. Крылос.

В г. Галич:

 Церковь Рождества Христового XIII—XV ст.
 Замок XIV—XVII вв. (руины)

В с. Крылос:

 Руины княжьего Галича в XI—XIII ст.,
 Успенский собор 1157 г. (фундамент)
 Ильинская церковь XII ст. (руины)
 Княжеский колодец XII ст.

В с. Шевченково:
 Успенская церковь XVI ст., часовня XV ст., − с. Шевченковое
 Церковь Св. Пантелеймона, XII ст.

В поселке Большовцы:
 Костел Кармелитов XVII ст. с монастырским комплексом

На территории пгт. Большовцы находятся минеральные источники: «Чистый источник», «Зачарованная Кристина», «Наша вода», «Міреллі», «Княжа криниця».

Археология 
В 1962 году в районе села Бовшев, в 11 км от Галича, был обнаружен первый на Украине памятник кельтского происхождения — мастерская кельтского гончара, с большим количеством инвентаря.

Примечания

См. также 
 Лимница
 Комаровская культура